Die Lamprologini sind eine Tribus der Buntbarsche (Cichlidae). Die große Mehrheit der fast 100 Arten der Lamprologini lebt endemisch im Tanganjikasee und haben dort die verschiedensten ökologischen Nischen, vor allem aber Felsbiotope, besiedelt. Sie stellen dort etwa 40 % der Buntbarscharten. Neun Arten der Gattung Lamprologus leben im Stromgebiet des Kongo, Neolamprologus devosi im Malagarasi. Sie sind nicht, wie die Mehrzahl der ostafrikanischen Buntbarsche, Maulbrüter, sondern Substratbrüter und legen ihre Eier in Höhlen und in Felsspalten ab.

Merkmale 
Die Lamprologini sind ein sehr variabler Buntbarschtribus. In den meisten Fällen ist der Körper mehr oder weniger langgestreckt und von bräunlicher, gelblicher, schwarzer oder bläulicher Farbe, manchmal auch eine Kombination mehrerer dieser Farben. Schwarz oder dunkel sind für gewöhnlich vertikale oder horizontale Streifen, bläulich die unpaaren Flossen und die untere Augenpartie. Die Schuppen sind Kammschuppen. In einer Längsreihe auf den Körperseiten (vom Hinterrand des Kiemendeckels bis zur Schwanzflosse) finden sich 33 bis 85 Schuppen. Die Schuppen auf der Brust sind für gewöhnlich kleiner. Sie können dort auch fehlen. Die Seitenlinie ist meist zweigeteilt. Die Zähne sind konisch, vier bis acht vergrößerte Fangzähne sind oft auch bei geschlossenem Maul sichtbar. Die Rückenflosse hat 17 bis 25 Stachelstrahlen, die Afterflosse drei bis zehn. Im Unterschied zu den oft farbenprächtigen Maulbrütern aus dem Malawi- und dem Victoriasee sind die Lamprologini in den meisten Fällen schlichter gefärbt und Männchen und Weibchen zeigen keinen Dichromatismus, d. h. sie haben die gleiche Färbung.

Gattungen 
Gegenwärtig gehören acht Gattungen zur Tribus Lamprologini:
 Altolamprologus Poll, 1986, (2 Arten)
 Chalinochromis Poll, 1974, (3 Arten)
 Julidochromis Boulenger, 1898, (6 Arten)
 Lamprologus Schilthuis, 1891, (20 Arten)
 Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904, (11 Arten)
 Neolamprologus Colombe & Allgayer, 1985, (46 Arten)
 Telmatochromis Boulenger, 1898, (6 Arten)
 Variabilichromis Colombe & Allgayer, 1985, (1 Art)

Die meisten dieser Gattungen sind jedoch keine geschlossenen Abstammungsgemeinschaften und aus unterschiedlichen Gründen para- oder polyphyletisch. So sind die kleinen Julidochromis-Arten näher mit Chalinochromis verwandt als mit den großen Julidochromis-Arten und die großen Julidochromis-Arten sind näher mit Neolamprologus walteri verwandt als mit den kleinen Julidochromis-Arten. Die Gattung Julidochromis ist dadurch polyphyletisch, die Gattung Chalinochromis ist deshalb paraphyletisch. Der charakteristische Phänotyp der Gattung Julidochromis ist wahrscheinlich zweimal im Zug einer konvergenten Evolution entstanden. Weitere nicht monophyletische Gattungen sind Lamprologus, Neolamprologus und Telmatochromis.

Innere Systematik 
Basierend auf einem Vergleich der mitochondrialen DNA wurden zwölf Kladen ermittelt, von denen sich einige weiter in Unterkladen aufteilen lassen. Sie könnten in der Zukunft zu eigenständigen Gattungen werden und werden im Folgenden aufgelistet. Die Auflistung einiger Arten in zwei verschiedenen Kladen beruht wahrscheinlich auf Hybridisierungen.

 Klade I
 1te Unterklade
 Neolamprologus cylindricus Staeck & Seegers, 1986
 Neolamprologus mustax (Poll, 1978)
 Neolamprologus nigriventris Büscher, 1992
 2te Unterklade
 Neolamprologus gracilis (Brichard, 1989)
 Neolamprologus marunguensis Büscher, 1989
 Neolamprologus niger (Poll, 1956)
 Neolamprologus olivaceous (Brichard, 1989)
 Neolamprologus savoryi (Poll, 1949)
 Klade II (ossified group, die Mitglieder dieser Gruppe besitzen einen verknöcherten Lippenknorpel), für diese Gruppe wurde die Gattungsbezeichnung Stiassnia vorgeschlagen.
 Neolamprologus similis Büscher, 1992
 1te Unterklade
 Lamprologus kungweensis Poll, 1956
 Lamprologus laparogramma Bills & Ribbink, 1997
 Lamprologus ornatipinnis Poll, 1949
 Lamprologus signatus Poll, 1952
 2te Unterklade
 Neolamprologus brevis (Boulenger, 1899)
 Neolamprologus calliurus (Boulenger 1906)
 Lamprologus speciosus Büscher, 1991
 3te Unterklade
 Neolamprologus multifasciatus (Boulenger, 1906)
 4te Unterklade
 Neolamprologus leloupi (Poll, 1948)
 5te Unterklade
 Neolamprologus caudopunctatus (Poll, 1978)
 Lamprologus lemairii Boulenger, 1899
 6te Unterklade
 Lamprologus meleagris Büscher, 1991
 7te Unterklade
 Lepidiolamprologus kendalli (Poll & Stewart, 1977)
 8te Unterklade
 Altolamprologus
 Lamprologus callipterus Boulenger, 1906
 Lamprologus ocellatus (Steindachner, 1909)
 Neolamprologus fasciatus (Boulenger, 1898)
 9te Unterklade (two-pore group)
 Lepidiolamprologus attenuatus (Steindachner, 1909)
 Lepidiolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909)
 Lepidiolamprologus elongatus (Boulenger, 1898), Typusart der Gattung Lepidiolamprologus
 Lepidiolamprologus hecqui (Boulenger, 1899)
 Lepidiolamprologus kendalli (Poll & Stewart, 1977)
 Lepidiolamprologus meeli (Poll, 1948)
 Lepidiolamprologus profundicola (Poll, 1949)
 Lepidiolamprologus variostigma Büscher, 1995
 Klade III
 Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus tretocephalus (Boulenger, 1899)
 Klade IV
 Neolamprologus toae (Poll, 1949)
 Klade V
 Variabilichromis moorii (Boulenger, 1898)
 Klade VI
 Neolamprologus leleupi (Poll, 1956)
 Neolamprologus longior (Staeck, 1980)
 Neolamprologus obscurus (Poll, 1978)
 Neolamprologus prochilus (Bailey & Stewart, 1977)
 Klade VII
 Neolamprologus buescheri (Staeck, 1983)
 Klade VIII
 Lepidiolamprologus cunningtoni (Boulenger, 1906)
 Neolamprologus modestus (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus tetracanthus (Boulenger, 1899), Typusart der Gattung Neolamprologus
 Klade IX
 Neolamprologus furcifer (Boulenger, 1898)
 Klade X
 Neolamprologus christyi (Trewavas & Poll, 1952)
 Klade XI
 Chalinochromis brichardi Poll, 1974
 Chalinochromis cyanophleps Kullander, Karlsson, Karlsson & Norén, 2014
 Chalinochromis popeleni Brichard, 1989
 Julidochromis dickfeldi Staeck, 1975
 Julidochromis ornatus Boulgenger, 1898, Typusart der Gattung Julidochromis
 Julidochromis transcriptus Matthes, 1959
 Klade XII
 1te Unterklade
 Neolamprologus falcicula (Brichard, 1989)
 2te Unterklade
 Lamprologus congoensis Schilthuis, 1891, Kongo, Typusart der Gattung Lamprologus
 Lamprologus teugelsi Schelly & Stiassny, 2004, Kongo
 Neolamprologus devosi Schelly, Stiassny & Seegers, 2003, Malagarasi
 Neolamprologus mondabu (Boulenger, 1906)
 Telmatochromis temporalis  Boulenger, 1898
 Telmatochromis vittatus  Boulenger, 1898
 3te Unterklade, (brood care helper species, bei den Mitgliedern dieser Gruppe helfen ältere, im Revier verbliebene Jungtiere den Eltern bei der Aufzucht der Jüngsten)
 Neolamprologus gracilis II
 Neolamprologus helianthus Büscher, 1997
 Neolamprologus marunguensis II
 Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus splendens (Brichard, 1989)
 4te Unterklade
 Julidochromis marlieri Poll, 1956
 Julidochromis regani Poll, 1942
 Neolamprologus walteri Verburg & Bills, 2007
 5te Unterklade
 Neolamprologus savoryi II
 Telmatochromis bifrenatus  Myers, 1936
 Telmatochromis dhonti  (Boulenger, 1919)
 Telmatochromis temporalis  Boulenger, 1898, Typusart der Gattung Telmatochromis

Äußere Systematik 
Schwestergruppe der Lamprologini ist der Tribus Ectodini; die Buntbarsche dieser Gruppe leben endemisch im Tanganjikasee, allerdings nicht in Felsbiotopen, sondern auf und über Sandböden. Die Ectodini-Arten sind Maulbrüter.

Literatur 
 Christian Sturmbauer, Walter Salzburger, Nina Duftner, Robert Schelly, Stephan Koblmüller: Evolutionary history of the Lake Tanganyika cichlid tribe Lamprologini (Teleostei: Perciformes) derived from mitochondrial and nuclear DNA data. Molecular Phylogenetics and Evolution 57 (2010) 266–284, doi:10.1016/j.ympev.2010.06.018

Einzelnachweise

Weblinks